Le tournoi de tennis de Copenhague 2002 se déroule du 11 au  à Copenhague sur dur en salle.

Faits marquants 
 Lars Burgsmüller remporte le tournoi en simple en battant Olivier Rochus en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Michael Kohlmann et Julian Knowle s'imposent en finale face à Jiří Novák et Radek Štěpánek. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport au Danemark en 2002
Tennis en février 2002